Kloostermolenpolder (Ten Boer)
Garrelsweerster Kloostermolenpolder
Kloostermolenpolder (Scheemda)